AudioMulch est un logiciel de création musicale en temps réel développé par Ross Bencina. Il prend en charge le format VST et un support avancé du protocole MIDI. Il se distingue par son approche modulaire de l'intégration d'instrument virtuels.

Voir aussi 

 ChucK
 Pure Data
 SuperCollider

Logiciel de création musicale